Гирев — русская фамилия.

Известные носители 
 Гирев, Андрей Витальевич (род. 1973) — генеральный директор ОАО «СМАРТС».
 Гирев, Дмитрий Семёнович (1889—1932) — русский полярный исследователь.
 Гирёв, Иван Александрович (род. 2000) — российский пловец.